Operazione Valanga (in tedesco Unternehmen Lawine), battaglia combattuta il 13 giugno 1918 al passo del Tonale, preludio della battaglia del Solstizio
Operazione Valanga (in inglese Operation Avalanche), nome in codice dello sbarco di Salerno avvenuto il 9-18 settembre 1943